Fountain kan syfta på:

 Fountain – en ready-made, ett vardagligt objekt som tillskrivs att vara ett konstverk

Geografi
 Fountain, Colorado – en stad i El Paso County
 Fountain, Michigan – en ort i Mason County